Damal (district), een district van de Turkse provincie Ardahan
Damal (stad), de hoofdplaats van het district
Damal (taal), een Trans-Nieuw-Guineataal, gesproken in Indonesië